Iowa County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Iowa County (Iowa)
Iowa County (Wisconsin)